Валерий Жуковский:
 Жуковский, Валерий (род. 1977) — белорусский футболист.
 Жуковский, Валерий Францевич (род. 1984) — белорусский футболист. Примечания